Ness of Sound ist der Name folgender Halbinseln auf den Shetlandinseln:
 Ness of Sound (Lerwick) auf der Hauptinsel Mainland
 Ness of Sound (Yell) auf der Insel Yell